Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2003 года прошёл 25—27 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 14—16 марта в британском Бирмингеме. Параллельно также разыгрывалось Первенство России среди молодёжи — спортсменов 1981—83 г.р. На протяжении 3 дней определились сильнейшие в 28 видах программы.

Зимой 2003 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 7—8 февраля — чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении (Москва)
 7—8 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Москва)

Соревнования 
Несколько рекордов было побито в ходе чемпионата. На редко проводимой в помещении дистанции 3000 метров с препятствиями новое высшее мировое достижение установила Гульнара Самитова, показавшая на финише время 9.29,54. В этом же виде у мужчин Роман Усов установил личный рекорд (8.22,29), ставший третьим результатом в истории России.

Новый рекорд России и третий результат в мировой истории записала на свой счёт чемпионка России в беге на 1500 метров Наталья Горелова — 4.00,72. После финиша новоиспечённая рекордсменка призналась, что в первую очередь думала о победе, поскольку в данной дисциплине у женщин традиционно высокая конкуренция внутри страны за право отобраться на крупные международные старты.

Лучшие результаты в мире установили в своих видах бегунья на 400 метров Наталья Назарова — личный рекорд 50,57, и толкательницы ядра Светлана Кривелёва и Ирина Коржаненко, показавшие одинаковый результат 19,94 м (по второй лучшей попытке чемпионкой стала Кривелёва).

Двойной триумф на чемпионате праздновал бегун на средние дистанции Андрей Задорожный, ставший лучшим на 1500 и 3000 метров.

Победу в финале женского бега на 60 метров одержала Мария Боликова, а показанное ею время (7,11) стало четвёртым в мировом сезоне. В другой спринтерской дисциплине у женщин, 200-метровке, в отсутствие серьёзной конкуренции с личным рекордом чемпионский титул завоевала Анастасия Капачинская — 22,59.

Высочайший уровень был продемонстрирован в женском прыжке в высоту. Сразу 4 спортсменки в этом секторе взяли планку на отметке 2 метра и выполняли попытки на 2,02 м. Эту высоту взяли 2 участницы, Олимпийская чемпионка 2000 года Елена Елесина и рекордсменка России Анна Чичерова, которые попытались улучшить всероссийское достижение на следующем рубеже, 2,06 м. Этого им сделать не удалось, а чемпионкой по попыткам стала Елесина.

Попытку побить мировой рекорд Светланы Феофановой в женском прыжке с шестом в ранге чемпионки страны предприняла 20-летняя Елена Исинбаева. Однако планка на высоте 4,78 м в трёх попытках ей не покорилась.

У женщин в тройном прыжке в сектор вышла Татьяна Лебедева, совсем недавно вернувшаяся к соревнованиям после декретного отпуска. Прыжка на 14,60 м оказалось ей достаточно для безоговорочной победы над соперницами.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по 6-часовому бегу 
Чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении прошёл 7—8 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках III сверхмарафона «Ночь Москвы». На старт вышли 53 легкоатлета (43 мужчины и 10 женщин) из 21 региона страны. Главным итогом чемпионата стали два высших мировых достижения, установленных в мужском и женском забегах. 22-летний Денис Жалыбин показал лучший результат в истории, преодолев 93 247 м. Марина Бычкова стала первой женщиной в мире, пробежавшей за 6 часов в помещении более 80 км — 80 600 м. Помимо достижений в абсолютной возрастной категории, участники пробега установили шесть рекордов России в различных ветеранских группах.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 7—8 февраля 2003 года в Москве в манеже имени братьев Знаменских. Новый рекорд России в семиборье установил Лев Лободин, набравший 6412 очков (60 м — 6,88, прыжок в длину — 7,45 м, толкание ядра — 16,67 м, прыжок в высоту — 2,07 м, 60 м с барьерами — 7,82, прыжок с шестом — 5,20 м, 1000 м — 2.46,35). Данная сумма стала шестой в истории мужского многоборья в помещении.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в британском Бирмингеме вошли:

Мужчины

60 м: Андрей Епишин, Александр Смирнов.
Эстафета 4х400 м: Александр Усов, Олег Мишуков, Андрей Рудницкий, Дмитрий Богданов, Андрей Семёнов, Дмитрий Головастов.
800 м: Сергей Кожевников.
1500 м: Андрей Задорожный.
60 м с барьерами: Андрей Кислых, Евгений Борисов — позднее снялся с соревнований.
Прыжок в высоту: Ярослав Рыбаков — имел освобождение от отбора, Михаил Цветков.
Прыжок с шестом: Василий Горшков, Дмитрий Купцов.
Прыжок в длину: Руслан Гатауллин — позднее снялся с соревнований.
Тройной прыжок: Виталий Москаленко, Виктор Гущинский — позднее оба снялись с соревнований.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Семиборье: Лев Лободин, Александр Погорелов.

Женщины

60 м: Мария Боликова, Марина Кислова.
200 м: Анастасия Капачинская, Юлия Табакова.
400 м: Наталья Назарова, Юлия Печёнкина.
Эстафета 4х400 м: Наталья Назарова, Юлия Печёнкина, Олеся Зыкина, Наталья Антюх, Анна Ткач, Ольга Голендухина.
800 м: Екатерина Пузанова, Надежда Воробьёва.
1500 м: Наталья Горелова, Екатерина Розенберг.
3000 м: Галина Богомолова — имела освобождение от отбора, Елена Сидорченкова.
60 м с барьерами: Светлана Лаухова — позднее снялась с соревнований, Юлия Шабанова.
Прыжок в высоту: Елена Елесина, Анна Чичерова.
Прыжок с шестом: Светлана Феофанова — имела освобождение от отбора, Елена Исинбаева.
Прыжок в длину: Татьяна Котова — имела освобождение от отбора, Ольга Рублёва.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Анна Пятых.
Толкание ядра: Светлана Кривелёва, Ирина Коржаненко.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2003

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2003 года
Чемпионаты России в 2003 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2003 год в лёгкой атлетике
2003 год в Москве